2 miejscowości w Polsce
 Drawsko – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko
 Drawsko – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko
 Gmina w Polsce
 Drawsko – gmina w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
Jezioro w Polsce
 Drawsko – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim

Zobacz też: Drawsko Pomorskie, Nowe Drawsko, Stare Drawsko